То́ми Рантамя́ки (; ) — финский кёрлингист. Тренер по кёрлингу.

В составе смешанной парной сборной Финляндии участник  (заняли седьмое место).

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

В качестве тренера смешанной парной сборной Китая участник  (заняли девятое место).

Достижения 
 : золото (1992, 1994, 2008—2009, 2012—2013), серебро (2004—2005, 2005—2006, 2011—2012, 2015—2016), бронза (2003—2004, 2006—2007, 2007—2008, 2010—2011)
 : золото (2010, 2013, 2014, 2015), серебро (2007), бронза (2012).
 : золото (2016, 2016—2017), серебро (2008, 2014, 2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 1986, в возрасте 14 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Тренеры по кёрлингу Финляндии